Révolution allemande peut signifier :
 la Révolution de Mars (1848 - 1849) ;
 la Révolution de 1918-1919.